Volkskongress steht für:

 Allgemeiner Volkskongress, eine politische Partei im Jemen
 Nationaler Volkskongress, das Parlament der Volksrepublik China
 Allgemeiner Volkskongress (Libyen), das Parlament von Libyen
 Basisvolkskongress, die Lokalparlamente in Libyen
 Volkskongress (Südafrika), Südafrikanische Partei, 2008 vom ANC abgespalten
 Deutscher Volkskongress, ein in der Sowjetischen Besatzungszone 1947–1949 eingesetztes Vorparlament